Богучарово — название населённых пунктов.

Россия 
 Богучарово — село в Алексинском районе Тульской области.
 Богучарово — село в Киреевском районе Тульской области.
 Богучарово (усадьба) — музей-усадьба А. С. Хомякова в посёлке Октябрьский Ленинского района Тульской области